Военное поле:

 Военное поле — историческое название микрорайона Аэропорт в Гатчине
 Военное поле — местность на северо-западе Москвы
 Военное поле — полустанок Малого кольца Московской железной дороги